Prva liga Jugoslavije (1959/1960) było 32. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Crvena zvezda Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Bora Kostić, który w barwach klubu Crvena zvezda Belgrad strzelił 19 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1959 w piłce nożnej
1960 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
1959 w Jugosławii‎
1959 w Europie
1960 w Europie